Stazione di Camucia-Cortona
 Stazione di Terontola-Cortona